De Eliteserien is de hoogste voetbaldivisie die door de Noorse voetbalbond (NFF) wordt georganiseerd.

In deze lente-herfstcompetitie van april tot november spelen vanaf het seizoen 2009 zestien clubs, waarvan de nummers vijftien en zestien degraderen naar de 1. divisjon en de nummer veertien voor lijfsbehoud speelt. De huidige positie van Noorwegen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst betekent dat van de Noorse deelnemers aan de Europese toernooien de kampioen zich plaatst voor de (voorronden van de) UEFA Champions League en de nummers twee en drie zich plaatsen, samen met de bekerwinnaar, voor de tweede voorronde van de Conference League.

Geschiedenis 

 Norgesserien 1937-1948
De eerste landelijke competitie in Noorwegen was de Norgesserien, hoewel deze niet het gehele land omvatte. Ploegen uit de drie noordelijkste provincies, Nordland, Troms en Finnmark werden niet toegelaten. De afstanden zouden te groot zijn, en bovendien meende de Noorse voetbalbond dat de kwaliteit van die ploegen niet groot genoeg was.

De ploegen uit de andere provincies speelden in twee regionale afdelingen, die beiden uit acht teams bestonden. Beide afdelingskampioenen speelden een finale om het Noors kampioenschap. De competitie volgde in die periode het gangbare schema, een herfst-lentecompetitie van september tot mei, met een lange winterpauze. De eerste kampioen was Fredrikstad FK dat in de finale SFK Lyn versloeg.

De naam Norgesserien bleef gehandhaafd tot 1948. In de periode 1940-1947 werd de competitie niet gespeeld wegens de Tweede Wereldoorlog.

 Hovedserien 1948-1962
Hoewel de naam gewijzigd werd in Hovedserien veranderde daarmee de competitie niet van karakter. Ploegen uit het Noorden werden nog steeds niet toegelaten. Het laatste seizoen onder deze naam, 1961/62, werd een extra lange competitie gespeeld. De Bond had inmiddels gekozen voor een nieuwe opzet, met een landelijke topklasse en een seizoen dat binnen een kalenderjaar zou vallen, van april tot oktober. Om de periode naar de start van de nieuwe opzet te overbruggen werd in het laatste seizoen daarom een anderhalve competitie gespeeld.

 1. Divisjon 1963-1990
De nieuwe landelijke topklasse kreeg als naam 1. Divisjon (Eerste Divisie). De klasse bestond oorspronkelijk uit tien ploegen. De eerste kampioen van de nieuwe eerste divisie werd SK Brann. In het seizoen 1972 werd het aantal ploegen uitgebreid tot twaalf. De ploegen uit het noorden werden niet langer gediscrimineerd, de eerste noordelijke ploeg die zich wist te plaatsen was FK Mjølner.

 Tippeligaen 1991-2016
Met ingang van het seizoen 1991 ging Norsk Tipping de hoogste klasse sponsoren en wijzigde de naam naar Tippeligaen. De naam Adeccoligaen bleef bestaan, maar werd vanaf 1991 de naam voor de een na hoogste klasse. In het seizoen 1995 werd het aantal ploegen uitgebreid tot veertien deelnemende clubs. Vanaf het seizoen 2009 spelen er zestien clubs in de hoogste divisie. Het seizoen 2016 was het laatste seizoen onder de naam.

 Eliteserien 2017-heden
Het competitieformat bleef vrijwel gelijk na 2016, maar de naam Eliteserien werd weer in gebruik genomen.

Historisch overzicht
Met tussen haakjes het aantal behaalde landstitels.

Titels per club

Eeuwige ranglijst 
De lijst geeft een overzicht van het aantal seizoenen dat de ploeg in de hoogste afdeling heeft gespeeld. Sinds de invoering van een hoogste afdeling, 1937, zijn er 75 seizoenen geweest, seizoen 1939-40 werd niet beëindigd en is hier niet in opgenomen. Tot 1962 werd de competitie over twee kalenderjaren gespeeld. Clubs uit de drie noordelijke provincies konden zich pas vanaf 1972 plaatsen voor de hoogste klasse. De clubs die vet zijn weergegeven spelen in 2022 in de Eliteserien

Topscorers

Recordhouders
Roar Strand is de meest succesvolle speler in het Noorse profvoetbal. Hij won zestien landstitels en vijf keer de nationale beker.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in de Tippeligaen spelen of hebben gespeeld.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Noorse scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in Tippeligaen, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.

Tippeligaen
Voetbal in Noorwegen